Williamson megye (Illinois)
Williamson megye (Tennessee)
Williamson megye (Texas)